VOP nebo Vop může znamenat:

 Veřejný ochránce práv
 Vodorovné ocasní plochy
 Vop (řeka) – řeka ve Smolenské oblasti v Rusku
 Vojenský opravárenský podnik
 Vnější obrana Prahy neboli Pražská čára, opevnění ze 30. let 20. století
 Všeobecné obchodní podmínky